Karambira kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Karambira (periodiskt vattendrag), Bubanza, 
 Karambira (vattendrag), Ngozi, 

Robotskapade Burundiförgreningar